Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1982 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1982. Tytuł zdobył Hans Nielsen.

Finał 
 Randers, 12 września 1982

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1982
1982 w sporcie żużlowym
1982 w Danii